Faggioli ist der Familienname folgender Personen:

 Michelangelo Faggioli (1666–1733), italienischer Jurist und Komponist
 Simone Faggioli (* 1978), italienischer Bergrennfahrer im Automobilsport